Mendi steht für:

 Mendi, Hauptstadt der Southern Highlands Province in Papua-Neuguinea
 Mendi (Schiff), Passagierschiff der britischen Reederei Elder Dempster & Company

Mendi ist der Familienname folgender Personen:

 Tolga Mendi (* 1993), türkischer Schauspieler